Zahlungsbefehl:

 ist Bestandteil des obligatorischen Mahnverfahrens in Österreich
 ist Bestandteil der Betreibung in der Schweiz
 entspricht in Deutschland dem Mahnbescheid